Eierwurf steht für:

 das Werfen von Eiern

Speziell u. a.:

 Eierwurf von Halle, eine Protestaktion im Jahr 1991 gegen den damaligen deutschen Bundeskanzler Helmut Kohl
 Dieter Kunzelmann#1990er Jahre: Eierwürfe und inszenierter Suizid, Eierwürfe von Dieter Kunzelmann in den 1980er- und 1990er-Jahren